dawne gminy:
 gmina Nowosiółki – dawna gmina wiejska, powiat ihumeński, gubernia mińska
 gmina Nowosiółki – dawna gmina wiejska, powiat kobryński, województwo poleskie
 gmina Nowosiółki Dydyńskie – dawna gmina wiejska, powiat dobromilski, województwo lwowskie